AFPS est un sigle pouvant faire référence à :
 Attestation de formation aux premiers secours, l'ancienne formation de base aux premiers secours en France, remplacée depuis 2007 par le PSC1 ;
 Association française des premiers secours, une association de sécurité civile en France ;
 Association France-Palestine Solidarité, une association française soutenant la Palestine dans le conflit israélo-palestinien ;
 Action familiale de prévoyance sociale, une association d'assurance maladie et de prévoyance.
 Association de formation pour le partenariat de soin, une association de patients, d’aidants, et de soignants de différentes professions, formateurs et formatrices dans le milieu de la santé ;
 Association française de génie parasismique.